Баланлы () — посёлок в Азнакаевском районе Республики Татарстан России. Входит в состав Бирючевского сельского поселения.

История 
Основан в 1920-х годах в Бугульминской волости Бугульминского кантона Татарской АССР. Название произошел от татарского слова «балан» (калина). С 10 августа 1930 года — в Бугульминском районе (в 1948 году — в Микулинском сельсовете), с 12 января 1965 года — в Азнакаевском районе. В 2002 году — в Чемодуровском сельсовете.

География 
Посёлок расположен в юго-восточной части Татарстана, у границы с Бугульминским районом, на расстоянии примерно 36,5 километров по автодорогам к юго-западу от города Азнакаево, административного центра района, и в 5,5 км по автодорогам к юго-западу от центра поселения, села Бирючевка.
Абсолютная высота — 201 метр над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 
По переписи 2010 года в посёлке проживало 2 человека (2 мужчины, 0 женщин).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 100 %.

Инфраструктура и улицы 
В посёлке единственная улица — Лесная. Имеется кладбище.

Примечания 

Населённые пункты Азнакаевского района